Castletown peut faire référence à :
 Castletown-on-Tyne en Angleterre ;
 Castletown dans le comté de Laois en Irlande. ;
 Castletown en Écosse ;
 Castletown Bere en Irlande ;
 Castletown Finea en Irlande ;
 Castletown Cork en Irlande ;
 Castletown-Geoghegan en Irlande ;
 Castletown sur l'île de Man.